Niemcy:
 Blomendal – dolnoniemiecka nazwa dzielnicy Bremy Blumenthal
 Blomendal – pałac w Bremie

Zobacz też:
 Bloemendaal
 Blumenthal